Каменец — село в Рязанском районе Рязанской области России, входит в состав Турлатовского сельского поселения.

География 
Село расположено в 9 км на юг от центра поселения деревни Турлатово и в 8 км на юг от Рязани.

История 
Каменец в качестве погоста впервые упоминается в приправочных книгах города Пронска 1597 года, на погосте значилась Никольская церковь. По окладным книгам 1676 года в приходе к Никольской церкви в селе Каменец и деревне Ивкино имелось 4 двора помещиков, двор задворного слуги, 17 дворов крестьянских, 4 двора бобыльских. В XIX веке помещицей Федосьей Исидоровной Кобяковой в селе была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. С 1873 года церковь была приписана к Никольской церкви села Чемрова. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Затишьевской волости Рязанского уезда Рязанской губернии, с 1925 года — в составе Рязанской волости. В 1905 году в селе имелось 44 дворов.

С 1929 года село являлось центром Каменецкого сельсовета Рязанского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Турлатовского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)